

Cinema 
Curve pericolose (Dangerous Curves) – film del 1988 diretto da David Lewis
Curve pericolose (Trail Mix-Up) – cortometraggio animato del 1993 diretto da Barry Cook

Letteratura 
Curve pericolose (Dangerous Curves) – romanzo di Peter Cheyney del 1939

Televisione 
 Curve pericolose (Dangerous Curves) – episodio della ventesima stagione de I Simpson